Anna Abrahams, Nederlands kunstschilder
 Annie Abrahams, Nederlands kunstenaar
 Enrico Abrahams, Surinaams politicus
 Fer Abrahams, Nederlands popjournalist en concertorganisator en -presentator
 Frits Abrahams, Nederlands schrijver
 Harold Abrahams, Brits atleet
 Jon Abrahams, Amerikaans acteur
 Kurt Abrahams, Zuid-Afrikaans voetballer
 Peter Henry Abrahams, Zuid-Afrikaans schrijver, journalist en dichter
 Ramon Abrahams, Surinaams militair en politicus